Остенде 1905 — 1-й міжнародний шаховий турнір, що проходив від 12 червня до 18 липня у два кола. 

14 учасників. 
 1. Ґ. Мароці — 19½ очок; 
 2 — 3. 3. Тарраш, Д. Яновський — по 18.

Таблиця

Література  
 Шахматы : энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 281, 559. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Шахові змагання у Європі
Червень 1905
Липень 1905